Хирино — название населённых пунктов в России:

 Хирино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Хирино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Хирино — село в Шатковском районе Нижегородской области.
 Хирино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Хирино — деревня в Сараевском районе Рязанской области.